Kåre (of Kaare) is een Noorse mannelijke voornaam.

Kåre
Kåre Becker (1978), Nederlands voormalig voetballer
Kåre Bluitgen (1959), Deens auteur en journalist
Kåre Bremer (1948), Zweedse botanicus
Kåre Garnes (1954), Noorse contrabassist in de jazz
Kåre Hovda (1944–1999), Noors biatleet
Kåre Ingebrigtsen (1965), voormalig betaald voetballer uit Noorwegen 
Kåre Willoch (1928–2021), Noors conservatief politicus

Kaare
Kaare (Estland), een dorp in Estland, gemeente Lääne-Nigula
Kaare Klint (1888–1954), Deens architect en meubelontwerper
Kaare Norge (1963), Deens klassiek gitarist

Noorse mannelijke voornaam